McDonnell Douglas C-17
 Lockheed Vega
 Android 17 z Dragon Ball